Сунь 孫 (Sūn) — китайське прізвище. Відповідає в'єтнамському Tôn.

Історичні особи 
 Сунь-цзи (544—496 до н. е.), стратег.
 Сунь-цзи (математик) 3-5 ст. н. е.
 Сунь Ке (1989), китайський футболіст.
 Сунь Си-мяо (581—682), лікар і алхімік епохи Тан.
 Сунь Фо (1891—1973), прем'єр-міністр Республіки Китай.
 Сунь Ятсен (1866—1925), революціонер.

Вигадані персонажи 
 Сунь Укун

Див. також 
 Сун
Китайські прізвища